Зо́ран Квржич (; 7 августа 1988 года, Добой) — боснийский футболист, играющий на позиции полузащитника клуба «Славен Белупо».

Карьера 
Зоран Квржич начинал свою карьеру футболиста в боснийском клубе «Пролетер Теслич». С начала 2009 года он представлял команду хорватской Третьей лиги ХАШК, а в конце июля 2010 года перешёл в «Осиек». 21 августа 2010 года он дебютировал в хорватской Первой лиге, выйдя на замену в середине второго тайма гостевого поединка против «Истры 1961». На 89-й минуте того же матча Квржич сумел забить свой первый гол на высшем уровне, ставший победным для «Осиека».

В середине февраля 2013 года Зоран Квржич стал игроком «Риеки», но остаток сезона провёл за «Осиек» на правах аренды. С начала 2015 года по июнь 2016 года он на тех же условиях выступал за клуб итальянской Серии B «Специю». Сезон 2016/17 Квржич отыграл, также будучи в аренде, за молдавский «Шериф».

Дебют за национальную сборную Боснии и Герцеговины состоялся 11 октября 2013 года в  квалификационном матче на чемпионат мира 2014 против сборной Лихтенштейна (4:1). Всего за сборную Квржич провёл 8 матчей.

Статистика

Достижения 
 «Риека»
 Обладатель Кубка Хорватии (1): 2013/14
 Обладатель Суперкубка Хорватии (1): 2014

 «Шериф»
 Чемпион Молдавии (1): 2016/17
 Обладатель Кубка Молдавии (1): 2016/17
 Обладатель Суперкубка Молдавии (1): 2016

Примечания

Ссылки 
 Профиль на hrnogomet.com

Футболисты Хорватии
Футболисты Боснии и Герцеговины
Игроки сборной Боснии и Герцеговины по футболу
Игроки ФК «Осиек»
Игроки ФК «Риека»
Игроки ФК «Специя»
Игроки ФК «Шериф»
Игроки ФК «Кайсериспор»
Игроки ФК «Славен Белупо»